Lamb (englisch für Lamm) steht für:
 Lamb (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lamb (Band), englische Band
 The Lamb, englisches Gedicht
 Lambverschiebung, Effekt in der Quantenphysik
 Lamb-Welle, Schwingungen einer Platte
 Willis-E.-Lamb-Preis
 Lamb House

Lamb ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lamb (Colorado)
 Lamb (Illinois)
 Lamb (Indiana)
 Lamb (Kentucky)
 Lamb Township (Scott County, Arkansas)

geografischer Objekte:
 Lamb Island, Insel, Schottland

 Lamb Point

Filme:
 Lamb (1985), britischer Film von Colin Gregg
 Lamb (2015), US-amerikanischer Film von Ross Partridge
 Lamb (2021), isländischer Film von Valdimar Jóhannsson
 Ephraim und das Lamm, Originaltitel eines äthiopische Films von Yared Zeleke (2015)